Михаи́л Миха́йлович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Михаил Михайлович (1791—1856) — генерал-лейтенант, походный атаман Донских казачьих полков.
 Кузнецов, Михаил Михайлович (1863—1913) — российский хирург.
 Кузнецов, Михаил Михайлович (1912 — ?) — советский государственный и партийный деятель.
 Кузнецов, Михаил Михайлович (1919—1992) — зам. главного конструктора СКБ № 385, Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Михаил Михайлович (1923—1997) — рядовой, Герой Советского Союза.